Тетерки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тетерки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Тетёрки — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Тетерки — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Тетерки — деревня в Воловском районе Тульской области.

См. также 
 Тетерки — обрядовое пряничное изделие витой формы